La Femme au miroir est le titre de plusieurs œuvres :
 La Femme au miroir, un tableau de Titien (vers 1515)
 La Femme au miroir, un roman d'Éric-Emmanuel Schmitt (2011)